Badminton Europe (BE) - (dawniej European Badminton Union), jedna z pięciu organizacji kontynentalnych Międzynarodowej Federacji Badmintona. Organizacja została założona 27 września 1967 we Frankfurcie nad Menem. Obecnie w jej skład wchodzi 51 krajowych związków badmintona. Centrala związku mieści się w Brøndby a jego szefem jest Poul-Erik Høyer Larsen.

Członkowie Badminton Europe

Szefowie Badminton Europe

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Badminton Europe

Przypisy 

Organizacje badmintona
Europejskie organizacje sportowe